

Cinema
Rembrandt – film del 1925 diretto da Bryan Foy.
L'arte e gli amori di Rembrandt (Rembrandt) – film del 1936 diretto da Alexander Korda.
Rembrandt – film del 1940 diretto da Gerard Rutten.
Crepuscolo di gloria (Rembrandt) – film del 1942 diretto da Hans Steinhoff.
Rembrandt – film del 1999 diretto da Charles Matton.
Rembrandt – personaggio del film I guerrieri della notte (The Warriors, 1979)

Persone 
 Rembrandt (Rembrandt Harmenszoon van Rijn) – pittore e incisore olandese

Altro 
 Rembrandt – nome proprio di persona
 Rembrandt – città dell'Iowa, Stati Uniti.
 Rembrandt – cratere su Mercurio.
 Rembrandt – film per la televisione britannico del 1971

 The Rembrandts – gruppo musicale statunitense